Єдинство (, ) (дослівно — Єдність) — назва спортивних клубів у південно-східній Європі.

Боснія і Герцеговина 

 Єдинство (Біхач)
 Єдинство (Бродац)
 Єдинство (Брчко)
 Єдинство (Жеравиця)
 Єдинство (Црквина)

Сербія 

 Єдинство (Бачко-Петрово-Село)
 Єдинство (Бошняце)
 Єдинство (Мали-Зворник)
 Єдинство (Парачин)
 Єдинство Путеви
 Єдинство (Рума)
 Єдинство (Сурчин)
 Єдинство (Уб)

Чорногорія 

 Єдинство (Бієло-Полє)